Вильямурьель () — франкоязычное имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Вильямурьель-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Вильямурьель-де-Серрато — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.